Redenhof bezeichnet folgende Sitze der ehemaligen Adelsgeschlechtes von Reden:

 Redenhof (Hameln), einer der letzten Adelshöfe, die sich innerhalb von Städten in ihrer Gesamtheit erhalten haben
 Redenhof (Hannover), 1913 abgebrochenes Palais in der Osterstraße von Hannover